Zahod je lahko:
 zahod - smer neba
 Zahodni svet - kulturno področje, izhajajoče iz Zahodne Evrope